Chiesa di Santa Maria di Monserrato a Napoli
 Chiesa di Santa Maria di Monserrato a Palermo
 Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli a Roma
 Chiesa di Santa Maria di Monserrato a Tratalias